Bartholomeus Barbiers (1743-1808), Nederlands schilder
Bartholomeus Barbiers (1783-1816), Nederlands schilder